

Geografia

Francia 
 Vescovato – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia 
 Vescovato – comune della provincia di Cremona

Storia 
 Vescovato – antica forma statuale retta da un vescovo – ad es. i Tre Vescovadi